Пруссак:
 Пруссак — название жителя или уроженца Прусского государства и немецкой земли Пруссия.
 «Пруссак» (прусак) — ироничное название рыжих тараканов в России.

Фамилия 
 Пруссак, Александр Фёдорович (1840—1897) — российский профессор военно-медицинской академии, специалист по ушным болезням.
 Пруссак, Владимир Владимирович (1895—1918) — русский поэт-футурист.

См. также 
 Прусак
 Пруссаков